Соревнования по парусному спорту в классе RS:X на летних Олимпийских играх 2012 года прошли с 2 по 9 августа. Приняли участие 38 спортсменов.

Олимпийским чемпионом стал молодой голландский спортсмен Дориан ван Рейсселберге, который победил в 6 гонках из 11. Для Нидерландов эта медаль стала первой в виндсёрфинге с 1984 года, когда золото завоевал Стефан ван ден Берг.

Серебряную медаль завоевал хозяин соревнований Ник Демпси, для которого эта медаль стала уже второй олимпийской наградой. В 2004 году Демпси стал обладателем бронзовой награды.

Бронзовую медаль завоевал польский спортсмен Пшемыслав Мярчиньский, для которого, как и для Демпси, Олимпийские игры в Лондоне стали уже четвёртыми. Перед медальной гонкой Мярчиньский шёл только 4-м, отставая от немца Тони Вильхельма на 6 очков, но в решающей гонке поляк смог на 10 очков опередить немца и занял третье место.

Олимпийский чемпион 2008 года новозеландец Том Эшли участия в соревнованиях не принимал.

Медалисты

Соревнование 
Соревнования по парусному спорту состояли из 10 гонок. В каждой гонке спортсмены стартовали одновременно. Победителем каждой из гонок становился спортсмен, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому яхтсменом месту. 10 лучших спортсменов по результатам 10 гонок попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось 39 очков. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный спортсменом в одной из гонок. Яхтсмен, набравший наименьшее количество очков, становился олимпийским чемпионом.

Использованы следующие сокращения:

Примечания

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com  
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года